Schwarzgraf ist der Beiname folgender Personen:
 Friedrich IX. (Hohenzollern) († 1377/79), Graf von Hohenzollern
 Friedrich X. (Hohenzollern) († 1412), Graf von Hohenzollern

Siehe auch:
 Schwarzer Herzog